Олег Денисов:
 Денисов, Олег Дмитриевич (род. 1967) — российский футболист, игрок в мини-футбол, телеведущий, комментатор.
 Денисов, Олег Иванович (род. 1966) – российский политик, депутат ГД РФ.